Osoby o tym nazwisku:
 Jorge Bermúdez – kolumbijski piłkarz
 Patricia Bermúdez – argentyńska zapaśniczka
 Violeta Bermúdez – peruwiańska polityk